Алджер — топоним.
 Алджер — административно-территориальный округ в штате Мичиган, США.
 Алджер — необитаемый остров архипелага Земля Франца-Иосифа, Приморского района Архангельской области России.

См. также